

Patronymes 
Golovanov (masculin ; ) ou Golovanova (féminin ; ), également Golovanoff (transcription désuète), est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Denis Golovanov (1979-), joueur de tennis professionnel russe
 Elizaveta Golovanova (1993-), mannequin russe, miss Russie 2012
 Iaroslav Golovanov (1932-2003), écrivain et vulgarisateur scientifique russe
 Nikolaï Golovanov (1891-1953), chef d'orchestre, pianiste et compositeur soviétique
 Oleg Golovanov (1934-2019), rameur d'aviron russe
 Vassili Golovanov (1960-2021), journaliste et écrivain russe

Autres 
 (7729) Golovanov, astéroïde nommé d'après Iaroslav Golovanov

Patronyme russe